Sparks (banda)
Sparks (EP)
Sparks (canção de Hilary Duff)

Localidades

Sparks (Geórgia)
Sparks (Nevada)
Sparks (Oklahoma)
Sparks (Texas)

Veja também
Spark

Desambiguação